Rio Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på røde grusbaner i Jockey Club Brasileiro i Rio de Janeiro, Brasilien i perioden 14. - 20. februar 2022. Det var den ottende udgave af Rio Open siden den første turnering i 2014, og turneringen blev afviklet under navnet Rio Open presented by Claro på grund af et sponsorat fra Claro. Turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Herresingletitlen blev vundet af Carlos Alcaraz, som i finalen besejrede Diego Schwartzman med 6-4, 6-2, og som dermed vandt sin tredje titel på ATP Tour. 18-årige Alcaraz vandt sin første titel i en ATP Tour 500-turnering, og han blev den yngste vinder af en turnering i kategorien ATP Tour 500, siden den blev oprettet i 2009. Cristian Garín var forsvarende mester fra den foregående turnering i 2020 men tabte i første runde til Federico Coria.

I herredoubleturneringen sejrede Simone Bolelli og Fabio Fognini med en finalesejr på 7-5, 6-7(2), [10-6] over Jamie Murray og Bruno Soares. Bolelli vandt dermed sin niende doubletitel på ATP Tour i sin karriere, mens sejren for Fognini var den sjette ATP-titel i double. Det var femte gang, at de to italienere vandt en turnering som makkere, men det var deres første turneringssejr siden trimfen ved Australian Open 2015.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 1.660.290, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til den foregående turnering i 2020. Præmiesummen var fordelt som angivet nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 3. januar 2022 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Rio Open  
 ATP - Rio de Janeiro 2022 - Results

Noter 

2022
ATP Tour 2022